Verdunklung (auch Verdunkelung):
 Globale Verdunkelung bezeichnet die Verringerung des Tageslichtes durch Kleinstpartikel in der Atmosphäre.
 Verdunklung (Botanik) dient zur Steuerung von Kulturen in einem Gewächshaus.
 Verdunkelung (Luftschutz) bezeichnet eine Luftschutz-Maßnahme, bei der künstliche Lichtquellen abgeschaltet oder abgeschirmt werden
 Verdunkelungsgefahr, das Beiseiteschaffen von Beweismitteln
 Betriebsmäßige Verdunkelung, vollständige oder nahezu vollständige Lichtabschaltung in Räumen (z. B. Kino), hat gemäß Baurecht Konsequenzen für die Sicherheitsbeleuchtung und Lichtsteuerung